Байоюк:

Байоюк — река в Республике Алтай, приток Малой Сумульты.
Байоюк — река в Республике Алтай, приток Каракокши.